Toma del Palacio puede referirse a:
Cualquier episodio histórico en que se produjo la toma de un palacio.
Toma del Palacio de Invierno de San Petersburgo (1917 -véase Palacio de Invierno y Revolución de Octubre-).
Toma del Palacio Nacional de Managua (1978 -véase Frente Sandinista de Liberación Nacional#La toma del Palacio Nacional-).
Toma del Palacio de Justicia de Bogotá (1985).
Toma del Palacio de las Cortes (página de desambiguación).